В Кении насчитывается более 60 национальных парков и заповедников, а также 4 приюта для животных,, которые находятся в управлении Службы охраны дикой природы Кении (, KWS). Всего же в Кении 329 охраняемых природных территорий.

Список национальных парков Кении

Список заповедников Кении

Список морских парков и заповедников Кении 

Ниже представлен список прочих заповедников и парков, которые не находятся в ведении Службы охраны дикой природы Кении.

См. также 
 Список национальных парков Африки

Примечания

Ссылки 
 Kenya Wildlife Service
 Listing of Parks and Reserves in alphabetical order Министерство туризма Кении — Список парков и заповедников
 THE NATIONAL PARKS AND NATURE RESERVES OF KENYA
 Protected areas value in Kenya 
 Кения — магия дикой природы Официальный туристический путеводитель.

Кения
Списки:Кения